Korpuskel kan syfta på:

 Korpuskel – i äldre vetenskapliga texter beteckning för liten kropp eller partikel 
 Röda korpuskler – tidig benämning på en röd blodkropp 
 Meissners korpuskel – en sorts känselreceptorer
 Herbsts korpuskel – en sorts känselreceptorer
 Pacinis korpuskel – en sorts känselreceptorer
 Korpuskler (ljus) – föråldrad beteckning på en infinitesimalt liten partikel av ljus myntad av Isaac Newton, se foton

Källor